James Grant Schoenfeld, dit Jim Schoenfeld, (né le  à Galt dans la province d'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace devenu entraîneur et dirigeant. Il évoluait au poste de défenseur.

Biographie

Statistiques 

|-
| 1969-1970||Knights de London ||OHA-Jr.||16||1||4||5||81||-||-||-||-||-
|-
| 1969-1970||Red Wings de Hamilton ||OHA-Jr.||32||2||12||14||54||-||-||-||-||-
|-
| 1970-1971||Red Wings de Hamilton ||OHA-Jr.||25||3||19||22||120||-||-||-||-||-
|-
| 1970-1971||Flyers de Niagara Falls ||OHA-Jr.||30||3||9||12||85||-||-||-||-||-
|-
| 1971-1972||Flyers de Niagara Falls ||OHA-Jr.||40||6||46||52||215||6||0||0||0||32
|-
| 1972-1973||Sabres de Buffalo ||LNH ||66||4||15||19||178||6||2||1||3||4
|-
| 1973-1974||Sabres de Buffalo ||LNH ||28||1||8||9||56||-||-||-||-||-
|-
| 1973-1974||Swords de Cincinnati ||LAH ||2||0||2||2||4||-||-||-||-||-
|-
| 1974-1975||Sabres de Buffalo ||LNH ||68||1||19||20||184||17||1||4||5||38
|-
| 1975-1976||Sabres de Buffalo ||LNH ||56||2||22||24||114||8||0||3||3||33
|-
| 1976-1977||Sabres de Buffalo ||LNH ||65||7||25||32||97||6||0||0||0||12
|-
| 1977-1978||Sabres de Buffalo ||LNH ||60||2||20||22||89||8||0||1||1||28
|-
| 1978-1979||Sabres de Buffalo ||LNH ||46||8||17||25||67||3||0||1||1||0
|-
| 1979-1980||Sabres de Buffalo ||LNH ||77||9||27||36||72||14||0||3||3||18
|-
| 1980-1981||Sabres de Buffalo ||LNH ||71||8||25||33||110||8||0||0||0||14
|-
| 1981-1982||Sabres de Buffalo ||LNH ||13||3||2||5||30||-||-||-||-||-
|-
| 1981-1982||Red Wings de Détroit ||LNH ||39||5||9||14||69||-||-||-||-||-
|-
| 1982-1983||Red Wings de Détroit ||LNH ||57||1||10||11||18||-||-||-||-||-
|-
| 1983-1984||Bruins de Boston ||LNH ||39||0||2||2||20||-||-||-||-||-
|-
| 1984-1985||Sabres de Buffalo ||LNH ||34||0||3||3||28||5||0||0||0||4

|719||51||204||255||||75||3||13||16||151

Trophées et honneurs personnels 
1976-1977 : participe au  Match des étoiles de la LNH.
1979-1980 :
participe au  Match des étoiles de la LNH.
nommé dans la deuxième équipe d'étoiles de la LNH.

Références 

Naissance en septembre 1952
Joueur canadien de hockey sur glace
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Dirigeant canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Knights de London
Joueur des Red Wings de Hamilton
Joueur des Flyers de Niagara Falls
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Swords de Cincinnati
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Bruins de Boston
Entraîneur des Sabres de Buffalo
Entraîneur des Devils du New Jersey
Entraîneur des Capitals de Washington
Entraîneur des Coyotes de Phoenix
Entraîneur des Rangers de New York
Entraîneur des Americans de Rochester
Entraîneur du Wolf Pack de Hartford